Cowboy Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cowboy Hill (Nebraska)	
 Cowboy Hill (South Dakota)